Кристи́н Карва́цки (; ) — канадская кёрлингистка.

Бронзовый призёр .  (2021, 2022) и серебряный призёр (2017) чемпионата Канады среди женщин.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, ), серебро ().
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Владелец интернет-торговой компании The Kreative Co..

Начала заниматься кёрлингом в 2001, в возрасте 10 лет.

Примечания

Ссылки 
 Krysten Karwacki - Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу